ТИЛ — многозначная аббревиатура:
 ТИЛ — теплотехническая измерительная лаборатория
 ТИЛ — технологическая испытательная лаборатория

См. также 
 ТИЛП — Технологический институт лёгкой промышленности
 Тил
 
  — аббревиатура латиницей